Fratin ist der Familienname folgender Personen:

 Christophe Fratin (1801–1864), französischer Bildhauer
 Gilberto Pichetto Fratin (* 1954), italienischer Politiker